Chaldejský patriarchát babylónský (latinsky Patriarchatus Babylonensis Chaldaeorum) je patriarchálním sídlem Chaldejské katolické církve. Vlastní eparchií patriarchy je od roku 1950 Chaldejská archeparchie bagdádská s novou katedrálou sv. Josefa a původní katedrálou Panny Marie Sedmibolestné, před tím patriarchové sídlili v Mosulu. Jurisdikčně mu podléhají všichni chaldejští katolíci na celém světě. Chaldejský patriarcha je z práva členem Rady východních katolických patriarchů (CPCO). Kromě sufragánních eparchií podléhají zvláštním způsobem patriarchátu:
 Teritoriální chaldejský vikariát v Jeruzalémě - teritorium neustanovené jako církevní oblast vedené protosyncelem se sídlem v Jeruzalémě.
 Chaldejský vikariát v Jordánsku - teritorium neustanovené jako církevní oblast vedené protosyncelem se sídlem v Ammánu.

Související články 
 Chaldejská katolická církev
 Seznam chaldejských patriarchů babylónských

Reference

Externí odkazy 
 
 Stránka o babylónském patriarchátu na www.gcatholic.com
 Stránka o babylónském patriarchátu na www.catholic-hierarchy.org
 Heleen H.L. Murre-Vandenberg, The Patriarchs of the Church of the East from the Fifteenth to Eighteenth Centuries, Hugoye: Journal of Syriac Studies, Vol. 2.2, 235–264.

Chaldejská katolická církev
Chaldejské katolické eparchie